Dillenials, Dilleniales és un ordre de plantes amb flors. El Sistema Cronquist, de 1981, el reconeix com a ordre i el posa en la subclasse Dilleniidae.
ordre Dilleniales
 família Dilleniaceae
 família Paeoniaceae

El sistema APG II, de 2003, assigna la primera d'aquestes famílies al core eudicots, sense posar-la dins un ordre, debatent si incloure-la en l'ordre Caryophyllales o restaurar-la en l'ordre Dilleniales.

El sistema APG II assigna la segona d'aquestes famílies, les Paeoniaceae, a l'ordre Saxifragales.

Antics tàxons
Eudicotiledònies